Профе́ссор — должность преподавателя или научного сотрудника или учёное звание.
 Профе́ссор — учёное звание.
 Профе́ссор РАН — (профе́ссор Росси́йской акаде́мии нау́к) — почётное учёное звание, присуждаемое Президиумом РАН за научные достижения национального или международного уровня, а также за активное участие в реализации основных задач и функций академии (учреждено в 2015 году).
 Профе́ссор — должность преподавателя или научного сотрудника.
 Профессор Академии Финляндии — должность научного сотрудника.
 Профессор богословия леди Маргарет — старейшая именная профессура в Кембриджском университете..
 Профессор богословия леди Маргарет в Оксфордском университете — старейшая именная профессура в Оксфордском университете.
 Профессор года — лауреат общенациональной премии Российского профессорского собрания.
 «Профе́ссор» («Во все тяжкое» ()) — американский комедийно-драматический фильм Уэйна Робертса.
 Профе́ссор — персонаж из аниме «Мелочи жизни».

См. также 
 Доцент (значения)
 Эмерит
 Профессор Лебединский
 Профессор Богоров
 Профессор Богоров (судно)
 Профессор Молчанов (судно)
 Профессор Штокман (судно)
 Профессор Хаос
 Профессор Хаос (Южный Парк)
 Профессор Мамлок
 Профессор Мамлок (фильм, 1938)
 Профессор Икс (Профессор Чарльз Ксавьер)
 Профессор Мориарти
 Профессор Челленджер
 Профессор Зум
 Профессор Зазуль
 Профессор и безумец
 Профессор Игорь Селезнёв
 Профессор Квиррелл
 Профессор Ксавье
 Профессор Лонгхейр
 Профессор Локонс
 Профессор Макгонагалл
 Профессор Плейшнер
 Профессор Преображенский
 Профессор Турнесоль
 Профессор Танака
 Профессор Тарантога
 Профессор Фринк
 Профессор Флитвик
 Профессор Белка
 Професор-Иширково
 Професор-Златарски
 Профессор-Жамил